Forbundsdagen eller Deutscher Bundestag er Forbundsrepublikken Tysklands parlament, som har sæde i Berlin.

Forbundsdagen udgør det ene af landets to lovgivende forsamlinger; den anden er Forbundsrådet, der består af repræsentanter fra de 16 forbundslande. Forbundsdagen har mindst 598 medlemmer, men medlemstallet kan variere på grund af overskuds- og tillægsmandater, derfor har den nuværende forbundsdag også 709 medlemmer.

Efter Tysklands Grundlov skal der vælges en ny forbundsdag tidligst 46 og senest 48 måneder efter starten af den løbende periode.

Forbundsdagen blev etableret med Grundloven i 1949, hvor den efterfulgte Rigsdagen, som lå i samme bygning, der derfor kaldes Rigsdagsbygningen. I 1949 havde parlamentet imidlertid til huse i den provisoriske hovedstad Bonn, der i løbet af 1970'erne fik status af permanent hovedstad i Vesttyskland. Ved Tysklands genforening i 1990 flyttede parlamentet sæde til Berlin.

Forbundsdagens medlemmer er samtidig medlemmer af den særlige forbundsforsamling, der træder som regel hvert femte år sammen for at vælge Tysklands forbundspræsident. Forbundsdagens arbejde ledes af forbundsdagspræsidenten, der i rangfølgen er nr. 2 efter forbundspræsidenten og før kansleren.

Historisk oversigt over mandatfordelingen i Forbundsdagen 

1 1983 til og med 1990 Die Grünen, 1990 til 1994 Bündnis 90, fra 1994 Bündnis 90/Die Grünen
2 1990 til 2007 Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) henholdsvis Linkspartei.PDS, fra 2007 Die Linke
3 BP 17, KPD 15, WAV 12, Zentrum 10, DKP-DRP 5, partiløse 3
4 GB-BHE 27, Zentrum 3

Forbundsdagspræsidenter 
 1949–1950 Erich Köhler (CDU)
 1950–1954 Hermann Ehlers (CDU)
 1954–1969 Eugen Gerstenmaier (CDU)
 1969–1972 Kai-Uwe von Hassel (CDU)
 1972–1976 Annemarie Renger (SPD)
 1976–1979 Karl Carstens (CDU)
 1979–1983 Richard Stücklen (CSU)
 1983–1984 Rainer Barzel (CDU)
 1984–1988 Philipp Jenninger (CDU)
 1988–1998 Rita Süssmuth (CDU)
 1998–2005 Wolfgang Thierse (SPD)
 2005–2017 Norbert Lammert (CDU)
 2017-2021 Wolfgang Schäuble (CDU)
 siden 2021 Bärbel Bas (SPD)

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Forbundsdagens websted 

Tysklands politik
Parlamenter